Патч:

 Патч ( — заплатка) — автоматизированное отдельно поставляемое программное средство, используемое для устранения проблем в программном обеспечении или изменения его функциональности, а также сам процесс установки патча («пропатчивание»).
 Patch (UNIX) — Unix-утилита для изменения файлов с помощью файла различий, созданного утилитой diff.
 Патч — элемент составной поверхности, определяется выбором класса аналитически определённых поверхностей и конкретными значениями свободных параметров. См.: параметрическое задание поверхности.
 Патч (музыка) — сохранённый в памяти музыкального синтезатора набор программируемых параметров звучания определённого звука.
 Патч — элемент конструкции патч-антенны.

Персоналии 
 Патч, Александер (1889—1945) — американский военный деятель, генерал.
 Патч, Карл (1865—1945) — австрийский историк, славист и археолог.
 Ренгер-Патч, Альберт (1897—1966) — немецкий мастер художественной фотографии, представитель стиля Новая вещественность.

См. также 
 Патч-корд — соединительный коммутационный шнур, составная часть структурированной кабельной системы (СКС).
 Патч-панель — коммутационная панель, к которой крепятся кабели в СКС.